Ко̀нгур или Ко̀нгуро може да се отнася за:
 Конгур, граничен връх в Беласица между България и Гърция;
 Конгур, планински масив в Кунлун, северозападен Китай;
 Конгур, хижа в българската част на Беласица;
 Конгур, ледник на остров Смит, Антарктида;
 Конгур, село в Архангелска област, Русия.

Вижте също:
 Конгура, резерват в българската част на Беласица.